Stazione di Marigliano (RFI)
Stazione di Marigliano (Circumvesuviana)